Павел Александрович Кульвец (также Повилас Кульветис) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, профессор, доктор экономических наук.

Биография 
Родился в 1917 году. Член КПСС с 1940 года.

С 1934 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1934—1975 гг. — конструктор станкостроительного завода в Тбилиси, в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, конструктор, начальник цеха, старший инженер-технолог, главный инженер, директор завода «Жальгирис», директор Каунасского турбинного завода, заместитель председателя, председатель СНХ Литовского экономического административного/экономического района, заместитель председателя Совета Министров Литовской ССР, заместитель ректора Литовского института народного хозяйства.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва, Верховного Совета Литовской ССР 7-го и 8-го созывов.

Умер в 2002 году.

Ссылки 
 Кульвец
 Кульвец
 ГАРФ Р7523 105 151 « Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 25 августа 1971 года, и материалы к нему /к протоколу № 14/ № 2074-VIII. Том 6»

Директора промышленных предприятий
Доктора экономических наук
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 8-го созыва